
Molekulska formula -{C9H13NO2}- se može odnositi na:

 Azaspirodekandion
 Deoksiepinefrin
 Etinamat
 3-Metoksitiramin
 Fenilefrin
 Piritildion
 Sinefrin
 Metaraminol
 meta-Hidroksinorefedrin